Луи́с Ферна́ндо Мурье́ль Фру́то (; род. 16 апреля 1991 года, Санто-Томас) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Аталанта» и сборной Колумбии.

Карьера 
Начал карьеру в колумбийском клубе «Атлетико Хуниор». В январе 2008 года перешёл в другой колумбийский клуб, «Депортиво Кали». Проведя год в молодёжном составе, в 2009 году он был переведён в основной состав, выступавший в высшей лиге чемпионата Колумбии.

22 июня 2010 года перешёл в итальянский клуб «Удинезе». 12 июля того же года был отправлен в аренду в испанскую «Гранаду». По окончании сезона вернулся в Италию. В сезоне 2011/12 вновь отправился в аренду, на этот раз — в итальянский «Лечче». 4 декабря 2011 года забил свой первый гол в чемпионате Италии в матче против «Наполи». 14 апреля 2013 года в матче против «Пармы» Муриэль оформил первый дубль за «Удинезе».

Карьера в сборной 
Выступал за сборную Колумбии до 20 лет, забив 4 гола в 8 матчах. После перехода в «Сампдорию», стал чаще вызываться в сборную.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Аталанта»